Новостро́й — название населённых пунктов:
 
 Новострой — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Новострой — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Новострой — посёлок в Ашинском районе Челябинской области.

См. также 
 Новострой — территория в Дагестане, предназначенная под переселение лакского населения Новолакского района.